330 км, 330-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 330 км — разъезд, Красноярская железная дорога (Республика Хакасия). Код 885716.
 330 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 770283.